Tsaldaris (seltener auch: Zaldaris) ist der Familienname folgender Personen:
 Konstantinos Tsaldaris (1884–1970), griechischer Politiker und Ministerpräsident
 Lina Tsaldari (1887–1981), griechische Politikerin und Ministerin; Ehemann:
 Panagis Tsaldaris (1868–1936), griechischer Politiker und Ministerpräsident